Hieronimus ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Hieronimus (1926–1998), deutscher Pastor und Autor
 Harro Hieronimus (* 1956), deutscher Sachbuchautor
 Hermann Hieronimus (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Johannes Hieronimus (1905–1977), deutscher Bürgermeister und Landrat
 Otto Hieronimus (1879–1922), deutsch-österreichischer Automobilkonstrukteur und Automobilrennfahrer

Siehe auch:

 Hieronymus